Cerro-Pachón-Observatorium steht für:
 Gemini-South-Observatorium, internationales gemeinschaftliches Spiegelteleskop
 Large Synoptic Survey Telescope (LSST) geplantes Spiegelteleskop der Europäischen Südsternwarte (ESO)
 Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR), brasilianisch-amerikanisches  Spiegelteleskop

Siehe auch:
 Cerro Pachón, Berg in Chile – ein Überblick